Dimitrij Nikolajevič Frolov (), ruski hokejist, * 22. avgust 1966, Temirtau, Kazahstan.

Frolov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Dinamo Harkov, Dinamo Riga, Dinamo Moskva, SKA St. Petersburg, CSKA Moskva, Gazovik Tjumen in MGU Moskva v dveh obdobjih kariere. V sezonah 1993/94 in 1994/95 je igral pri klubu HC Devils v italijanski ligi, v prvi sezoni je osvojil naslov državnega prvaka. Nato je za sezono prestopil v EHC Lustenau v avstrijski ligi in sezono kasneje k Wedemark v nemški ligi. Po nekaj sezonah v ruski ligi je zadnjič po dveh sezonah premora zaigral v sezoni 2004/05 za klub Barys Astana v kazahstanski liga.

Za rusko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, na svojem prvem leta 1993 je osvojil z reprezentanco zlato medaljo.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Harkov
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 17
| 0
| 0
| 0
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Harkov
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 48
| 2
| 5
| 7
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 51
| 7
| 9
| 16
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 43
| 2
| 4
| 6
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 45
| 2
| 9
| 11
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 5
| 7
| 12
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 26
| 0
| 4
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Ruska liga
| 92/93
|
| 28
| 1
| 10
| 11
|
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 93/94
|
| 28
| 1
| 23
| 24
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Alpska liga
| 94/95
|
| 29
| 3
| 8
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Devils
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 29
| 5
| 14
| 19
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Alpska liga
| 95/96
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 30
| 1
| 23
| 24
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wedemark
| Nemška liga
| 96/97
|
| 47
| 2
| 14
| 16
| -33
| 20
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Dinamo Moskva
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 97/98
|
| 39
| 1
| 9
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avangard Omsk
| Ruska liga
| 98/99
|
| 25
| 0
| 3
| 3
| -5
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|-
| CSKA Moskva
| Ruska liga
| 99/00
|
| 17
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Gazovik Tjumen
| Ruska 2. liga
| 01/02
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MGU Moskva
| Vzhodnoevropska liga
| 01/02
|
| 14
| 0
| 8
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Barys Astana
| Kazahstanska liga
| 04/05
|
| 16
| 1
| 2
| 3
| -2
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Barys Astana
| Ruska 3. liga
| 04/05
|
| 36
| 4
| 7
| 11
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 652
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 169
| bgcolor="#7FFF00" | 207
| bgcolor="#7FFF00" | -38
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Dinamo Harkov
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti HC Devils
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti Wedemark Scorpions
Hokejisti Avangard Omsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Gazovik Tjumen
Hokejisti MGU Moskva
Hokejisti Barys Astana
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih